The Last Song puede referirse a:

 The Last Song (La última canción) (2009), novela de Nicholas Sparks.
 The Last Song (La última canción) (2010), la adaptación cinematográfica de la novela homónima dirigida por Julie Anne Robinson.

Además es el nombre de varias canciones:
 The Last Song (1998), canción del grupo de heavy metal japonés X Japan.
 The Last Song (2003), canción del grupo de rock alternativo estadounidense The All-American Rejects.